Pitu kan syfta på följande:
 Pitú, en brasiliansk spritsort

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Pitu, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Pitu, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar